Charny puede referirse a: 

 Charny, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Charny, comuna francesa situada en Sena y Marne.
 Charny, comuna francesa situada en Yonne.
 Charny, Una ciudad fusionada con la ciudad de Lévis en Quebec, Canadá.